Hosta peut faire référence à :
 Hosta, genre de plantes vivaces de la famille des Liliaceae.
 Hosta, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 la société allemande de confiserie , qui possède notamment la marque Droste.